Das Wort Montenegrinisch bzw. montenegrinisch bezieht sich auf:
 den Staat Montenegro
 das Volk der Montenegriner
 die montenegrinische Sprache
 die montenegrinische Küche